Андрейчу́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Андрейчук, Александра Фёдоровна — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Андрейчук, Андрей Евгениевич (более известен под псевдонимом Don Drew; род. 1983) — украинский рэпер, певец, композитор, битмейкер.
 Андрейчук, Василий (1919—1947) — боец УПА, поэт, литератор. 
 Андрейчук, Дэйв (род. 1963) — канадский хоккеист украинского происхождения.
 Андрейчук, Кесарь Емельянович (1907—1958) — советский украинский поэт.
 Андрейчук, Матвей Степанович (1866 — после 1917) — российский депутат III Государственной думы от Волынской губернии, крестьянин.
 Андрейчук, Рейнелл (род. 1944) — канадский политик, юрист и дипломат украинского происхождения.